Der Name La Baume bezeichnet mehrere adlige Familien in Frankreich, die nicht miteinander verwandt sind:

 La Baume de Suze aus der Dauphiné
 La Baume Le Blanc aus dem Bourbonnais
 La Baume-Montrevel aus der Bresse
 La Baume-Saint-Amour aus dem Bugey

Siehe auch:
 De La Baume

Liste (Familien)